Рождественский рынок Брауншвейга () традиционно проводится в городе на Рождество уже более трёх столетий. Он известен как один из наиболее ярких и «атмосферных» рождественских рынков на территории современной Германии: причиной тому является архитектурный ансамбль места его проведения — так называемый «традиционный остров» () образован Брауншвейгским собором, зданиями площади Бургплац, местным дворцом Данквардероде и памятником «Брауншвейгский лев». Ежегодно рынок привлекает сотни тысяч посетителей: к примеру, в 2008 году рождественский рынок в Брауншвейге посетило около 900 000 человек.

История 
По имеющимся на начало XXI века сведениям базар, называвшийся «рождественский рынок», появился в Брауншвейге в XIV веке — в этот период он проводился на площади Альтштадтмаркт () в центре Старого города. В 1385 году рынок проходил в период с 1 по 2 января, но затем — предположительно около 1505 года — время его проведение было сдвинуто на предрождественские дни. Документы подтверждают, что в 1498 году местный правитель — герцог Генрих I — предоставил старейшинам города ​​специальную привилегию на проведение двух городских ярмарок; однако у историков нет точных сведений о том, предоставлялись ли аналогичные привилегии в последующие годы. Затем, в 1505 году, император Священной Римской империи Максимилиан I устроил в городе две ярмарки, начинавшиеся 8 декабря и продолжавшиеся десять дней. После того как в 1671 году город Брауншвейг потерял свою независимость, рождественский рынок стал начинаться «в воскресенье перед Рождеством». Всё это время основным местом проведения мероприятия были площади Альтштадтмаркт и Кольмаркт.

Первый рождественский базар после окончания Второй мировой войны состоялся в Брауншвейге уже в 1946 году — в этот раз мероприятие прошло на площади перед Брауншвейгской резиденцией. В последующие годы павильоны рынка ставились на площади Хагенмаркт (). Наконец, в 1956 году, рождественская ярмарка впервые была прошла на площади Бургплатц () — которая до 1954 году служила местом проведения еженедельного городского рынка. В последующие десятилетия площадь рынка непрерывно росла и он начал занимать ряд соседних улиц и площадей. С 2009 года частью рынка стал даже исторический ров вокруг дворца «Dankwarderode», получивший в связи с этим оригинальное деревянное покрытие и специальное освещение.

С 2006 года рождественский рынок в Брауншвейге насчитывает более 130 прилавков и аттракционов: при этом ежегодно около 270 участников борются за право стать его частью. В процессе отбора стендов жюри особое внимание уделяет эстетической привлекательности прилавков и магазинчиков, которые обязаны «вписываться в традиционную историческую картину рождественского базара». Кроме того, каждый год специальный комитет выбирает на рынке как наиболее удачные, так и наименее привлекательные прилавки: если первые получают специальный сертификат, то вторые — так называемое «Голубое письмо» (), в результате чего они даже могут быть «отстранены от участия в Рождественской ярмарке на срок до пяти лет».

Примечания

Литература 
 Werner Spieß: Geschichte der Stadt Braunschweig im Nachmittelalter. Vom Ausgang des Mittelalters bis zum Ende der Stadtfreiheit 1491—1671, Band 2, Braunschweig 1966, S. 422—423.
 Richard Moderhack: Jahrmarktsprivilegien (1498, 1505, 1521) // Braunschweiger Stadtgeschichte. Mit Zeittafel und Bibliographie. Wagner, Braunschweig 1997, ISBN 3-87884-050-0, S. 84.
 Ricarda Huch: Im alten Reich. Lebensbilder deutscher Städte. Band 2: Der Norden. Bremen 1927, S. 40.
 Peter Giesau: Burgplatz // Braunschweiger Stadtlexikon. 4. Auflage. Joh. Heinr. Meyer, Braunschweig 1992, ISBN 3-926701-14-5, S. 53 f.
 Norman-Mathias Pingel: Topfmarkt // Braunschweiger Stadtlexikon. 2. Auflage. Ergänzungsband. Joh. Heinr. Meyer, Braunschweig 1997, ISBN 3-926701-30-7, S. 130.

Ссылки 
 Braunschweiger Weihnachtsmarkt
 Lichterglanz am Braunschweiger Dom
 Weihnachtsmarkt in Braunschweig 2018

Культура Брауншвейга
Рождественские базары
Рождество в Германии